Alfonso de Braganza y Castro, también conocido como Alfonso de Portugal (Portugal, 1441 – Sevilla, 1483) fue un noble portugués, miembro de la Dinastía Braganza, titulado conde de Faro, de Odemira y de Aveiro.

Biografía 
Hijo de Fernando I de Braganza, II duque de Braganza, marqués de Vila Viçosa, conde de Arraiolos, de Barcelos, de Guimarães y de Ourém, y de su mujer Juana de Castro y Acuña, señora de Cadaval y Peral.

Fue creado primer conde de Faro por Alfonso V de Portugal el 22 de mayo de 1469 y fue el segundo conde de Odemira y de Aviero, señor de Gouveia, Eixo, Oies, Paos y Vilarinho, adelantado mayor del Reino de Algarve y de la provincia de Entre Tajo y Guadiana y frontero de sus tierras, alcalde mayor de Elvas y Estremoz.

Abandonó Portugal y se trasladó al Reino de Castilla, estableciéndose en Sevilla, donde mantuvo una estrecha relación con la familia de Cristóbal Colón, y donde falleció en 1483. Fue enterrado en el convento de Santa Paula de la misma ciudad.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en 1460 con María de Noroña y Sousa, II condesa de Odemira, quinta señora de Mortágua, de Aveiro y de Vimieiro, hija de Sancho de Noroña, primer conde de Odemira, y de Mencía de Sousa, señor de Mortágua. Fueron padres de:

 Sancho de Portugal (c. 1466 - 1521), II conde de Faro y III de Odemira, VI señor de Mortágua y alcalde mayor de Estremoz.
 Francisco de Portugal, casado con Leonor Manuel de Villena, hija de Diego Manuel de Villena, II señor de Cheles, y de Mayor de Silva; con sucesión.
 Fernando de Portugal, III señor de Vimieiro.
 Fadrique de Portugal (c. 1465 - 1539), obispo de Calahorra, de Segovia, de Sigüenza y arzobispo de Zaragoza; Virrey de Cataluña y consejero de Fernando el Católico y de Carlos I de España.
 Antonio de Portugal, clérigo.
 Guiomar de Portugal (1468 – 1 de agosto de 1516), casada con Enrique de Aragón y Pimentel, conocido como el infante Fortuna, primer duque de Segorbe e hijo de Enrique de Aragón y por lo tanto nieto de Fernando I de Aragón.
 Catalina de Portugal, religiosa.
 Mencía Manuel de Portugal, esposa de Juan de la Cerda y Bique, II duque de Medinaceli, II conde de El Puerto de Santa María, señor de Cogolludo, Deza, Enciso, Luzón y Cigüela y de la Tierra de los Alabastros.

Ancestros

Bibliografía

Enlaces externos 
Genealogía de Alfonso de Braganza, Fundación de la Casa de Medinaceli.

Nobles de Portugal del siglo XV
Casa de Braganza